Faulbruch steht für:

 Faulbruch bei Erzhausen, Naturschutzgebiet in Südhessen bei Erzhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Deutschland
 Faulbruch von Münster, Naturschutzgebiet in Südhessen bei Münster, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Deutschland
 Faulbruch, Gutsdorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Imionek im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen